Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 75 dans le monde.

 Route fédérale 75 en Allemagne
 Route 75 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  aux États-Unis
 California State Route 75 aux États-Unis 
 Interstate 75 aux États-Unis
 Route européenne 75
 Route principale 75 en Finlande
 Route 75 en Islande
 Route I/75 en Slovaquie
  dans certains pays